Brezovec je lahko:

Naselje v Sloveniji 

 Brezovec - Občina Cirkulane
 Brezovec - Občina Lendava
 Brezovec pri Polju - Občina Podčetrtek
 Brezovec pri Rogatcu - Občina Rogatec

V tujini 

 Brezovec - Slovaška
 Brezovec - Hrvaška
 Mali Brezovec - Hrvaška
 Veliki Brezovec - Hrvaška
 Brezovec Zelinski - Hrvaška

Glej tudi 

 Brezovica
 Brezovac
Brezovec (priimek)